Affalterbach ist der Name folgender geographischer Objekte in Deutschland:

Orte:

 Affalterbach, Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Affalterbach (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Affalterbach (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Affalterbach (Schwarzachtal), ehemaliger Wallfahrtsort im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
Gewässer:

 Affalterbach, Oberlauf des Lößnitzbaches (Zwickauer Mulde) im Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Abfaltersbach
 Affalterbacher Graben, linker Zufluss der Ilm (zur Abens) in Affalterbach, Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Affolterbach
 Alfalterbach
 Altfalterbach